Pedra Preta (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Pedra Preta (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte